ОАО «Завод „Эви́стор“» () — белорусская компания по производству электронной и электротехнической продукции, расположенная в Витебске.

История 
Завод был создан в 1964—1967 годах. До 1975 года назывался Витебский завод технологического оборудования электротехнической и приборостроительной промышленности.
Завод входил в 6-е главное управление Министерства электронной промышленности СССР, с 1991 года был подчинён Госкомитету Республики Беларусь по промышленности и межотраслевым производствам (с 1994 года — Министерство промышленности Республики Беларусь). В первом квартале 1993 года 450 работников «Эвистора» отправились во внеочередной отпуск.

В 1994 году передан государственному концерну «Планар». По состоянию на 1995 год на предприятии работали 2300 человек.
В 2000 году завод преобразован в производственное республиканское унитарное предприятие (ПРУП) «Завод „Эвистор“».
В 2006 году предприятие выведено из состава концерна «Планар»,
в 2011 году было преобразовано в открытое акционерное обществот (99,93 % акций компании находятся в госсобственности в лице Витебского облисполкома, передавшего право управления имуществом объединению «Витебскпром»; государственные пакеты акций предприятия неоднократно выставлялись на продажу).

В 2014 году завод выставил на продажу два производственных корпуса<.
В 2019 году было ликвидировано производство печатных плат (дочернее УПП «Эвилам»).

Продукция 
По состоянию на 1996 год на заводе производились печатные платы, технологическое оборудование для пищевой, лёгкой, автотракторной промышленности, медицинское оборудование, насосы, бытовые электроосветительные и хозяйственные приборы, электронные детские игры (в частности, «Ну погоди!»), мебель и товары народного потребления. 

По состоянию на 2020 год завод производит линейные электромеханизмы-актуаторы, комплектующие для автотракторной техники, прессформы, литформы, штампы. 
Завод также производит детали по межзаводской кооперации.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Предприятия Витебска
Компании Белоруссии
Предприятия электротехнической промышленности СССР